Allenhyphes är ett släkte av dagsländor. Allenhyphes ingår i familjen Leptohyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Allenhyphes